Maxfeld (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Maxfeld (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg